Rock Creek (Alabama), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Alabama 
 Rock Creek (comtat de Butte), despoblat a Califòrnia
 Rock Creek (comtat de Plumas), població a Califòrnia
 Rock Creek (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota 
 Rock Creek (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio